

Cinema 
 Lascia che piova! (Let It Rain) – film del 1927 diretto da Edward F. Cline
Let It Rain – cortometraggio del 2013 diretto da Matt Hardie
Let It Rain – film del 2014 diretto da Mark Mendola

Musica 
 Let It Rain – singolo degli UFO del 1982
 Let It Rain – singolo degli East 17 del 1995, dall'album Steam
 Let It Rain – singolo dei Gotthard del 1998
 Let It Rain – album di Tracy Chapman del 2002
 Let It Rain – album di Montell Jordan del 2008
 Let It Rain – singolo dei Journey del 2022